Pinea (lateinisch) steht oder stand für:

 die Pflanzengattung Kiefern (Pinus)
 die Pflanzenart Pinie (Pinus pinea)
 die Pflanzenart Zirbelkiefer (Pinus cembra)
 die Zirbeldrüse